Зелёная гвоздика:
  — книга Роберта Хиченса.
  — британский фильм 1954 года.
 Зелёная гвоздика (фонд) — российский экологический фонд.

См. также 
 Green Carnation — норвежская рок-группа.